18-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл в чешских городах Острава и Фридек-Мистек с 26 декабря 1993 года по 4 января 1994 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Победу одержали хоккеисты сборной Канады, 2 место заняла сборная Швеции. Бронзовые медали достались сборной России.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Джейми Сторр
 Защитник:  Кенни Йонссон
 Нападающий:  Никлас Сундстрём

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Евгений Рябчиков
 Защитники:  Кенни Йонссон —  Киммо Тимонен
 Нападающие:  Никлас Сундстрём —  Валерий Буре —  Давид Выборны

Группа B 

Матчи состоялись 27 декабря — 5 января в Бухаресте (Румыния).
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1995.  выбыла в группу С.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1993 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Спорт в Чехии в 1993 году
Спорт в Чехии в 1994 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М
Международные спортивные соревнования в Остраве
Чемпионаты мира в Чехии